Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Víctor Pecci 6-3, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 José Luis Clerc (Campione)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Adriano Panatta (quarti di finale)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Víctor Pecci (finale)
 José Higueras (terzo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Sammy Giammalva (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1981